Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи МО РК (ВИИРЭиС) — высшее учебное заведение в системе образования Министерства обороны Республики Казахстан. Специализируется на подготовке квалифицированного командного состава для частей связи, зенитных ракетных и радиотехнических войск, радиотехнического обеспечения военной авиации, автоматизированных систем управления войсками и вооружением ВС РК.

История  
Образован на базе Военного факультета при Академии гражданской авиации на основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1330 от 15 октября 2001 года и Директивы Министра обороны Республики Казахстан № 1/29/1/068 от 20 февраля 2002 года. В сентябре 2002 года институт получил своё боевое знамя.

Примечания

Ссылки 
 Страница Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи на сайте Министерства обороны Казахстана
 История появления и формирования Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи 

Высшие учебные заведения Алма-Аты